Mravinjac est un toponyme qui peut désigner :
Mravinjac, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Mravinjac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva.